Бар, Жан — французский флотоводец.

 Жан Бар (линкор, 1911) — французский линкор типа «Курбэ».
 Жан Бар (линкор, 1940) — французский линкор типа «Ришельё».
 Жан Бар (миноносец) — современный французский миноносец.

 Жан де Бар — регент до совершеннолетия Иоанна IV.